Le pantalon à pont est une partie de vêtement constituée d'une pièce d'étoffe en forme de trapèze qui se rabat sur le devant d'un pantalon, de bas en haut. Il sert de fermeture et s’attache par un boutonnage sur les côtés et à la ceinture. On en retrouve des décoratifs sur certaines jupes.

Origine 
Ce pantalon a été mis au point en France au  pour les différents métiers de la mer qui nécessitaient un pantalon dont l'avant ne présentait aucune aspérité (tels que des boutons) pour éviter de se prendre dans les cordages et les mailles des filets. Il se porte généralement avec une vareuse (sans bouton non plus), comme uniforme de certaines marine militaires.

Il existe deux types de ponts différents, le petit (étroit sur le devant du pantalon) et le grand (qui recouvre le ventre).

Voir aussi

Articles connexes
 Braguette
 Pantalon

Liens externes 
 .

Costume traditionnel
Histoire du costume
Pantalon